La NCAA Division I 1998 si è svolta dal 3 al 19 dicembre 1998: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta alla California State University, Long Beach.

Squadre partecipanti

Torneo

Mountain Regional (Long Beach)

East Regional (Gainesville)

Central Regional (State College)

Pacific Regional (Lincoln)

Final Four - Kohl Center, Madison

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1998
NCAA Division I (pallavolo femminile)